Лео́нтьевы (Левонтьевы) — древний русский дворянский род, из рязанских бояр.

В XV веке потомки мурзы Абатура носили фамилию Глебовы, по имени его сына Глеба Батуринича. В XVI веке — Степановы, по имени его правнука Степана Семёновича, под этой фамилией многие представители рода записаны в Тысячную книгу (1550), и Дурнова, по прозвищу одного из предков.

Происхождение и история рода 
Леонтьевы объявляли своим предком мурзу Абатура, выехавшего (1408) из Большой Орды в Рязань при великом князе Фёдоре Олеговиче и принявшего христианство с именем Мефодия. Крестил его епископ Ефросин II Звенец Рязанский и Муромский.
Получил вотчину в Каширской волости Великого княжества Рязанского, на правом берегу Оки. Сын его, Глеб Батурич, находился при великом рязанском князе Иване Фёдоровиче бояриным († 1456). У сего Глеба были правнуки: Пётр и Леонтий, из которых Пётр стал родоначальником Петрово-Солововых, а Леонтий — рода Леонтьевых. От детей Леонтия ведут начало несколько ветвей рода, в современной классификации получившие наименования по названиям своих основных вотчин или прозвищ родоначальников.

В Дворовой тетради (1550) записаны: дворовые, сыны боярские по Москве: Басарьга и Басёнок Фёдоровы Леонтьевы. Басарьга (Басарга) Леонтьев руководил опричным погромом и разорением селений северо-западного побережья Белого моря, вошедшего в историю как Басаргин правёж.  

У патриарха Филарета Никитича дворецким был Данило Юрьевич Леонтьев, правнуки которого Иван Юрьевич и Василий Юрьевич Леонтьевы были воеводами в Смоленске в конце XVII века.

Надворный советник Николай Андреевич Леонтьев внесён в VI часть дворянской родословной книги Казанской губернии (1800).

От владений Леонтьевых получил название Леонтьевский переулок в центре Москвы.

Сергей Леонтьев - Восстановил родовую усадьбу Воронино (Ростовский район).

Известные представители 
 Фёдор Исакович — полковой воевода в Белой (1604), посол в Литву.
Пётр Яковлевич — осадный голова в Дедилове (1614—1615), Алексине (1616—1617).
Данила Юрьевич — воевода в Валуйках (1615—1616).
Семён Борисович — воевода в Крапивне (1617), Лебедяни (1618).
Никита — дьяк, воевода в Тобольске (1623-1625).
Иван Фёдорович — воевода в Ельце (1630—1631).
Гаврила — дьяк, воевода в Астрахани (1642—1645).
Павел Фёдорович — стольник, воевода в Валуйках (1642—1643), Тамбове (1645—1647), Яблонове (1652-1653), Нижнем-Новгороде (1693). 
Никита Фёдорович — стольник, воевода в Вольном (1643-1644), Вятке (1649). 
Александр — стольник, воевода в Недрыгайлове (1647—1648).
Замятня (Василий) Федорович Леонтьев, стольник, воевода в городе Ржеве (1634), послан к королю Яну-Казимиру «для великих государственных дел» (1661).
Никита и Фёдор Фёдоровичи — дьяки, воеводы в Томске (1678-1686) (несколько раз).
Федор Иванович Леонтьев — окольничий (1682).
Андрей Иванович — думный дворянин, окольничий, воевода в Вятке (1687-1688), Павловском (1699).
Осип Романович — стольник, воевода в Пелыме (1690).

 Ветвь Семёна Борисовича Леонтьева
 Осип Романович Леонтьев — стольник, внук Семёна Борисович

Алексей Иванович Леонтьев (1748—1811) — Георгиевский кавалер
Алексей Алексеевич Леонтьев (1771—1827) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (1803), шеф Тифлисского полка
Михаил Алексеевич Леонтьев (1785—1861) — мемуарист
Павел Михайлович Леонтьев (1822—1874) — филолог

Дмитрий Николаевич Леонтьев (1840—1892) — генерал-лейтенант; правнук Александра Ивановича

Николай Васильевич Леонтьев (1739—1824) — сенатор, действительный тайный советник
Николай Николаевич Леонтьев (1772—1827) — генерал-майор, камергер

Алексей Алексеевич Леонтьев (1776—24.07.1831) - генерал-майор

 Ветвь Дмитрия Борисовича Леонтьева
 Михаил Иванович Леонтьев (1672—1752) — генерал-аншеф; племянник Анны Леонтьевны Леонтьевой (ум. в 1706) — жены Кирилла Полуектовича Нарышкина; от этого брака родилась царица Наталья Кирилловна — мать Петра Великого
 Николай Михайлович Леонтьев (1717—1769) — генерал-аншеф, троюродный брат Петра I.
 Михаил Николаевич Леонтьев (1740—1784) — генерал-поручик, четвероюродный брат царевича Алексея Петровича.

 Ветвь боярина Гавриила Леонтьевича Леонтьев
 Иван Петрович Леонтьев (ок. 1710 — 1784) — генерал-поручик; ярославский губернский предводитель дворянства (1778—1780)
 Михаил Иванович Леонтьев (1755—1833) — бригадир; внесён в дворянскую родословную книгу Ярославской губернии.
 Борис Иванович Леонтьев (1748—?) — коллежский советник; в 1804 году вместе с детьми внесён в часть VI Калужской губернской родословной книги.
 Николай Борисович (1784 — ок. 1845) — капитан-исправник.
 Владимир Николаевич Леонтьев (ум. в 1870-х) — российский писатель- публицист; редактор «Современного слова» и «Искры». 
 Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891) — русский дипломат, мыслитель, славянофил.
 Сергей Борисович Леонтьев (1785) — полковник, коллежский советник.

 Михаил Евгеньевич Леонтьев (03.12.1880—03.02.1942) — генерал-майор, умер в Париже

 Иван Борисович Леонтьев (1793 — ок. 1855) — гвардии поручик.
 Сергей Иванович Леонтьев (1825—1887) — сенатор, тайный советник.

 Николай Владимирович Леонтьев (1845 — ок. 1905) — губернский секретарь, племянник К. Н. Леонтьева; 27.02.1887 г. внесён в часть VI дворянской родословной книги Рязанской губернии.

 Алексей Иванович Леонтьев (ок.1750 — ок.1810) — генерал-майор, статский советник
 Сергей Иванович Леонтьев — статский советник
Иван Сергеевич Леонтьев (1782—1824) — герой Бородинского сражения, генерал-майор.
Михаил Иванович Леонтьев (1824—1885) — шталмейстер, тайный советник.
Михаил Михайлович Леонтьев (1853—1901) — егермейстер.
Сергей Михайлович Леонтьев (1879—1937) — товарищ Министра внутренних дел Временного правительства (1917).
 Иван Михайлович Леонтьев (1857—1908) — тайный советник, владимирский и костромской губернатор.

 Тамбовские дворяне
 Николай Николаевич Леонтьев (ум. 2.8.1831) — генерал-лейтенант, директор военного поселения в Старой Руссе, жена С. Л. фон Варнек

Максим Николаевич Леонтьев (1871—1948) — генерал-майор Генерального штаба; эмигрировал на Таити.
 Максим Максимович Леонтьев (ок.1910 — ок.1980) — служил во французской армии де Голля.
Александр Максимович Леонтьефф (1948—2009) — депутат французского парламента, премьер-министр Французской Полинезии.

Александр Николаевич Леонтьев (1827—1878) — генерал-лейтенант.
 Евгений Александрович Леонтьев (1855—1894) — полковник.
Михаил Евгеньевич Леонтьев (1881—1942) — генерал-майор.
Александр Александрович Леонтьев (1859—1923) — русский юрист
Владимир Александрович Леонтьев (1874—1931)  — командир Сумского полка, умер в Париже
 Владимир Николаевич Леонтьев (1829—1877) — генерал-майор, умер в Яссах от болезни

Другие рода Леонтьевых 
Известны несколько родов Леонтьевых как дворянского, так купеческого, и крестьянского происхождения. В отличие от Леонтьевых - потомков мурзы Абатура - все они имеют значительно более позднее происхождение. Некоторые из них внесены в дворянские родословные книги различных губерний. Известных представителей этих родов Леонтьевых порой невозможно отнести к тому или иному роду.

 Владимир Георгиевич Леонтьев (1866 — после 1915) — генерал-лейтенант, командир 77-й пехотной дивизии
 Степан Георгиевич Леонтьев (1878—1915) — русский офицер, Георгиевский кавалер.
 Николай Степанович Леонтьев (1862—1910) — русский военный и политический деятель, исследователь Эфиопии, граф Абиссинской империи.

Описание герба 
Герб потомства коллежского советника Ивана Николаева Леонтьева: в серебряном щите червленый, стоящий на задних лапах лев, обращенный вправо, держит в лапах золотой факел (светоч) с красным пламенем. Лев пожирает чёрную змею с красными глазами и жалом. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: встающий вправо древнерусский воин с занесенной вверх серебряной на чёрном древке секирой в правой руке и с золотым, украшенным орнаментом щитом в левой руке. Намёт: справа красный с серебром, слева чёрный с золотом.

Герб внесён в Общий гербовник, часть XVII, стр. 51.

Примечания

Литература 
 Нарбут А. Н. «Леонтьевы: Родословные росписи» — М., 1995.
 Леонтьев Д. Н. «Материалы для родословия дворян Леонтьевых и Петрово-Соловово» — Казань, 1881.

Ссылки 
 Генеалогические таблицы
 
 Дом Леонтьевых: история и родословие

Дворянские роды Российской империи
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины